Museum Natura Docet (voorheen Natura Docet Wonderryck Twente) is een natuurhistorisch museum in de Twentse plaats Denekamp. Het museum is opgericht in 1911 door onderwijzer J.B. Bernink. Het was het eerste natuurhistorisch museum in Nederland dat voor het publiek toegankelijk was. Sinds 1922 is het museum op de huidige locatie gehuisvest. 

In het museum zijn diverse items te zien als mineralen, fossielen en opgezette dieren. Het museum beschikt over een museumtuin die is ingericht als landschapstuin met planten die in Twente voorkomen. 

Na een jarenlange grondige renovatie, uitbreiding en herinrichting is het museum op 8 juni 2013 heropend.

Publicatie 
 Honderd jaar Natura Docet: Meester Bernink en zijn natuurhistorisch museum, Willem Groothuis, Walburg Pers (2011), ISBN 9789057307560 (Bekroond met Overijssels Boek van het Jaar 2011 in de categorie non-fictie)

Externe link 
 Website van Natura Docet

Natuurhistorisch museum
Museum in Overijssel